

Personen 
 Seth Eastman (1808-1875), Amerikaans brigadegeneraal, schilder van het Indianenleven
 Mary Henderson Eastman (1818-1880), Amerikaans auteur, echtgenote van Seth Eastman
 George Eastman (1854-1932), Amerikaans uitvinder van de fotorol in 1888, oprichter van Eastman Kodak
 Charles Eastman (1858-1939), Indiaans-Amerikaans auteur en hervormer, schoonzoon van Seth en Mary Eastman
 Kevin Eastman (1962), Amerikaans stripauteur, medebedenker van de Teenage Mutant Ninja Turtles

Instellingen 
 Eastman Kodak, een internationaal fotografiebedrijf, opgericht als Eastman Dry Plate Company in 1881
 George Eastman House, een museum in de voormalige woning van George Eastman in Rochester in de Amerikaanse staat New York sinds 1947
 Eastman School of Music, het conservatorium van Rochester, opgericht door George Eastman
 Eastman Wind Ensemble, een gerenommeerd Amerikaans harmonieorkest, opgericht op de Eastman School of Music in 1952
 Eastman (dans), een dansgezelschap uit Antwerpen rond choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui

Plaatsen 
 Eastman (Georgia), een stad in de Amerikaanse staat Georgia
 Eastman (Wisconsin), een stad en dorp in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Eastman Region, een streek in de Canadese provincie Manitoba
 Eastman (Quebec), een dorp in de Canadese staat Quebec

Andere 
 Eastmangebouw (Brussel), waar thans het Huis van de Europese Geschiedenis gevestigd is.